Фатик () — город в центральной части Сенегала.

Географическое положение 
Административный центр области Фатик. Расположен в 155 километрах к юго-востоку от столицы страны, города Дакар.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 26 253 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
 Маки Салл — нынешний президент Сенегала

Примечания

Литература 
  Leonardo Alfonso Villalón, Islamic Society and State Power in Senegal: Disciples and Citizens in Fatick, Senegal, Cambridge University Press, 1995
  Codou Faye, L’école coloniale à Fatick de 1898 à 1925, Dakar, Université Cheikh Anta Diop, 2001, 140 p. (Mémoire de Maîtrise)

Города Сенегала